Jungandreas ist der Familienname folgender Personen:

 Uwe Jungandreas (* 1962), deutscher Handballtrainer und ehemaliger Handballspieler
 Wolfgang Jungandreas (1894–1991), deutscher Sprachwissenschaftler